

Sigle 
 British Union of Fascists – un partito politico attivo negli anni Trenta nel Regno Unito

Codici 
 BUF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Buffalo-Niagara, Stati Uniti d'America

Società
BUF Compagnie – società francese di effetti visivi per il cinema